«Де́ти Вы́дры»:

 «Дети Выдры» — сверхповесть Велимира Хлебникова.
 «Дети Выдры» — совместный проект камерного оркестра Opus Posth Татьяны Гринденко, музыкальной группы «Хуун-Хуур-Ту» и хора «Млада» на стихи Велимира Хлебникова и музыку Владимира Мартынова (2009)
 «Дети Выдры» — музыкально-поэтический перформанс, экспериментальной группы «St.MiR» на стихи Велимира Хлебникова  (2010), Могилёв.

Примечания